Aardrijkskunde
North Johns, plaats in de Amerikaanse staat Alabama

Personen met de achternaam Johns
Andrew Johns, Brits triatleet
Andy Johns, Brits geluidstechnicus en muziekproducer
Glyn Johns, Engels geluidstechnicus en producer
Glynis Johns, Welsh actrice, pianiste, danseres en zangeres
Jasper Johns, Amerikaans kunstschilder, beeldhouwer en graficus
Stratford Johns, Brits acteur
William Earl Johns, Engels piloot en auteur

Zie ook 
 Saint John's (doorverwijspagina)